Гејнсвил има више значења:
 Гејнсвил (Џорџија), град у америчкој савезној држави Џорџија
 Гејнсвил (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Гејнсвил (Флорида), град у америчкој савезној држави Флорида
 Гејнсвил (Вирџинија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
 Гејнсвил (Алабама), град у америчкој савезној држави Алабама
 Гејнсвил (Њујорк), град у америчкој савезној држави Њујорк
 Гејнсвил (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури